Адриан Грбич (; родился 4 августа 1996 года, Вена, Австрия) — австрийский футболист, нападающий клуба «Лорьян», играющий на правах аренды в клубе «Валансьен». Выступал в сборной Австрии.

Клубная карьера 

Грбич — воспитанник клубов «Вейнер Виктория», «Аустрия» и немецкого «Штутгарта». В 2015 году для получения игровой практики он начал выступать за дублирующий состав последних в Третьей Бундеслиге. Летом 2016 года Грбич вернулся на родину, подписав контракт с клубом «Флоридсдорф». 22 июля в матче против «Ваккер Инсбрук» он дебютировал во Второй австрийской Бундеслиге. 5 августа в поединке против «Аустрии Лустенау» Андриан забил свой первый гол за «Флоридсдорф». 

Летом 2017 года перешёл в «Райндорф Альтах». 23 июля в матче против венской «Аустрии» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. В этом же поединке Андриан забил свой первый гол за «Райндорф Альтах».

Летом 2019 года присоединился к французскому клубу «Клермон». 26 июля в матче против «Шатору» он дебютировал в Лиге 2. В этом же поединке Адриан сделал «дубль», забив свои первые голы за «Клермон». 10 января 2020 года в матче против «Труа» он сделал хет-трик. По итогам сезона Адриан с 17 голами стал вторым бомбардиром чемпионата. Летом того же года Грбич перешёл в «Лорьян». Сумма трансфера составила 9 млн. евро. 23 августа в матче против «Страсбура» он дебютировал в Лиге 1. В этом же поединке Адриан забил свой первый гол за «Лорьян».

В январе 2022 года перешёл на правах аренды в нидерландский «Витесс».

Международная карьера 
В 2013 году в составе юношеской сборной Австрии Грбич принял участие в юношеском чемпионате Европы в Словакии. На турнире он сыграл в матчах против команд Словакии, Швеции и Швейцарии. В том же году Грбич принял участие в юношеском чемпионате мира в ОАЭ. На турнире он сыграл в матчах против команд Канады, Аргентины и Ирана.

В 2015 году Грбич в составе юношеской сборной Австрии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Украины, Греции и Франции.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Австрии Грбич принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матчах против команд Дании и Германии.

4 сентября 2020 года в матче Лиги Наций против сборной Норвегии Грбич дебютировал за сборную Австрии. 7 октября в товарищеском матче против сборной Греции он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Австрии

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Флоридсдорф»
Игроки ФК «Райндорф Альтах»
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Валансьен»